Kurfürstin Maria Theresia ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Maria Theresia von Neapel-Sizilien (1772–1807), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Maria Theresia (1717–1780), durch Geburt Königin und Kurfürstin von Böhmen